Бызовец — название населённых пунктов.

Болгария 
 Бызовец — село в Монтанской области.
 Бызовец — село в Русенской области.